Der Unternehmensname Comtech bezeichnet
 Den Online-Versandhändler Comtech, siehe Comtech GmbH
 die Marke und das ehemalige Einzelhandelsunternehmen comtech Computersysteme